Diemel steht für:
 Diemel, ein Nebenfluss der Weser
 EcoPfad Diemel, ein Rad- und Wanderweg in Hessen 
 Diemel-Radweg, ein Radfernweg in Nordrhein-Westfalen und Hessen

Diemel ist Familienname von:
 Josef Schmidt-Diemel (1898–1960), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Stephan Anton Diemel (1763–1821), deutscher Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Diemelsee (Begriffsklärung)